Medveščak, zagrebačka ulica, potok, dio grada Zagreba i nekadašnja zagrebačka gradska općina 
klub hokeja na ledu Medveščak
rukometni klub Medveščak
vaterpolski klub Medveščak Zagreb
Knjižnica Medveščak